EAH steht für:

 Ehren-Alter-Herr, in Studentenverbindungen ein Alter Herr ehrenhalber
 Einheitlicher Ansprechpartner Hessen wurde bei den Regierungspräsidien in Hessen eingerichtet (Regierungspräsidium Kassel, Gießen und Darmstadt), siehe Einheitlicher Ansprechpartner#Umsetzung in Hessen   
 Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena wurde 1991 als Fachhochschule Jena gegründet und war die erste Fachhochschule in den neuen Bundesländern, im März 2012 wurde sie in Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena – Hochschule für angewandte Wissenschaften umbenannt
 Eye aerial height, Auge - Antenne Abstand, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/E–K

EAH